Garcias ou Gracías peut se référer à :

Patronyme  
  (1971-), femme politique espagnole ;
  (1956-), homme politique espagnol et membre du Parti socialiste des îles Baléares-PSOE ;
  (1841-1907), écrivain espagnol ;
  (1939-1981), militaire espagnol ;
 Francesca Garcias Gomila (1962-), chercheuse et professeure espagnole ;
  (1978-), footballeur argentin ;
 Juliette Garcias, réalisatrice française ;
 Laurent Garcias (1779-1859), député des Pyrénées-Orientales de 1830 à 1848 ;
 Laurent Auberge de Garcias (1865-1920), peintre français ;
  (1885-1975), botaniste et pharmacien espagnol ;
  (1980-), linguiste et activiste espagnole ;
  (1908-1993), philologue et théologien espagnol ;
 Théobald Garcias (1847-1XXX), journaliste français.

Prénom 
 Garcias, personnage l'opéra Don Quichotte, par Jules Massenet ;
  (1455-1510), abbé de l'abbaye de Montserrat.

Toponyme 
 , colline au Panama ;
 , ruisseau en Australie ;
 , ruisseau au Panama.

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique